Miejscowości w Polsce 
 Kamionek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Kamionek – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Gogolin 
 Kamionek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno 
 Kamionek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo 
 Kamionek – osiedle w Warszawie
 Kamionek – część wsi Budziska

 Wody w Polsce
 Kamionek – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo
 Kamionek – potok przez Carlsthal (Orle) w Górach Izerskich

 Zobacz też

 Kamionek Wielki, Kamionka